Alice Wymer Reno: nome de batismo (Alice May Wymer), nascida em (New Castle, Lawrence, Pensilvânia - EUA, 10 de fevereiro de 1869) — falecida em (Warren, Warren, Pensilvânia - EUA, 14 de janeiro de 1947), esposa do missionário Loren Reno, juntos organizaram a missão Batista em todo o Estado do Espírito Santo e fundaram o primeiro Colégio Americano Batista de Vitória.

Batistas dos Estados Unidos
Missionários dos Estados Unidos